ChildFund International est une association humanitaire américaine fondée le  à Richmond (Virginie) par J. Calvitt Clarke, un pasteur protestant. 

Appelée tout d'abord China’s Children Fund, elle a été créée initialement pour aider par le parrainage les enfants orphelins déplacés par la deuxième guerre sino-japonaise.

Puis elle a changé de nom le  et s'est appelée Christian Children's Fund après avoir étendu ses activités au Liban, à la Syrie et à la Palestine.

Depuis le , elle a pris le nom de ChildFund International.

 le président-fondateur de ChildFund Alliance depuis .

Notes et références

Liens 
  Site officiel de ChildFund International

Organisation non gouvernementale
Association ou organisme ayant son siège aux États-Unis
Association ou organisme lié à l'enfance